ITIH5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 942 амінокислот, а молекулярна маса — 104 576.

Кодований геном білок за функціями належить до інгібіторів протеаз, інгібіторів серинових протеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки